OKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okinu Erabu (Giappone)